1-я гражданская война в Казахском ханстве (1522−1538) — междоусобная война в Казахском ханстве между потомками Аз-Жанибека. Началась после смерти хана Касыма.

Предыстория 
В начале XVI века Касым-хан объединил все племена и народы Восточной Кумании в одно государство — Казахское ханство. Это была региональная сверхдержава, которая могла выдержать войну с любой соседней страной. Однако единство ханства опиралось на личную власть Касым-хана, и после его смерти между потомками Джанибек-хана началась междоусобная война за престол. Эта война названа в честь гражданской войны между потомками Джанибека.

История 
Наследник Касым-хана Мамаш-хан не смог противостоять Ногайской орде, которая захватила территорию до р. Тургая. После смерти Мамаш-хана при Тахир-хане началось ойратское вторжение в Казахское ханство. С этого момента началась война между ойратами и казахами. Тахир-хан не смог усмирить влиятельных султанов Казахского ханства, таких как правитель Жетысу Буйдаш-хан, правитель Сыгнака Ахмет.

Тахир-хан потерпел поражение от правителя Могулистана Кельди-Мухаммеда и бежал в Кыргызстан, где и погиб. После этого новым ханом стал Тугум-хан. Но его власть не признали правитель Жетысу Буйдаш и правитель Сыгнака Ахмед — оба провозгласили себя ханами. В это время появился спаситель казахского народа, сын Касым-хана, султан Хак-Назар, правитель Созака. Султан Хак-Назар-Хан признаёт Тугума ханом.

Ахмед хан начал поход против Ногайской орды, но был разбит ногайцами и попал к ним в плен с пятнадцатью своими сыновьями. В 1535 году Ахмед хан был убит Орак батыром. Султан Хак-Назар-Хан захватил территорию Ахмеда Хана. Западная граница ханства прошла по Аралу.

Султан Хак-Назар-Хан нанёс сокрушительное поражение Буйдаш-хану, который бежал в Моголистан. Хак-Назар-Хан захватил Западный Жетысу.

1538 году после смерти Тогым-хана ханом стал Хак-Назар-Хан, гражданская война окончилась его победой.

Итоги войны 
Казахское ханство достигло внутреннего единства, однако при этом потеряло почти половину всей своей территории. Западный Казахстан оказался в руках Ногайской орды, Восточный Казахстан — у Ойратского ханства, Северный Казахстан — Сибирского ханства, а Восточный Жетысу у Моголистана и Ташкент — у Бухарского ханства.

Примечания 

Войны XVI века
История Казахстана
Войны Казахского ханства